En Pologne, Rowy peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Rowy, village du powiat de Garwolin,
 Rowy, village du powiat de Pułtusk.

dans la voïvodie de Łódź
 Rowy, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Rowy, village. 

dans la voïvodie de Podlachie
 Rowy, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rowy, village.